Manuel Marinho Alves, een Braziliaans voetballer
Maneca (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie Lycaenidae